World Gone Crazy (Doobie Brothers) - album van de Doobie Brothers
 World Gone Crazy (The Screaming Jets) - album van The Screaming Jets
 World Gone Crazy (Sleepthief) - single van Sleepthief
 It's the World Gone Crazy - album van Glen Campbell